Jméno a příjmení Václav Janda má více nositelů:

 Václav Janda (fotbalista) – český fotbalista, hráč SK Pardubice ve 40. letech 20. stol.
 Václav Janda (mykolog) (* 1971) – český mykolog
 Václav Janda (politik) (1836–1902) – český politik, sedlácký organizátor
 Václav Boleslav Janda (1852–1935) – český varhaník a skladatel